Byers ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Byers (1927–1996), US-amerikanischer Jazz-Posaunist, Arrangeur und Komponist
 Clive Byers (* 1957), irischer Ornithologe
 Clovis E. Byers (1899–1973), amerikanischer General, Kommandant der NATO-Kriegsschule
 Dane Byers (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Dremiel Byers (* 1974), US-amerikanischer Ringer
 Eben Byers (1880–1932), US-amerikanischer Geschäftsmann, Sportler und Mitglied der amerikanischen High Society
 Edward Byers (* 1979), US-amerikanischer Militär, Mitglied der United States Navy und Medal-of-Honor-Träger
 Euan Byers (* 1974), schottischer Curler
 Frank Byers, Baron Byers (1915–1984), britischer Politiker (Liberal Party)
 George Byers (1916–1995), US-amerikanischer Kanute
 George W. Byers (1923–2018), US-amerikanischer Entomologe
 Horace Byers (1906–1998), US-amerikanischer Meteorologe
 Jacqueline Byers, kanadische Schauspielerin
 James Byers (* 1994), australischer Eishockeyspieler
 Laurie Byers (* 1941), neuseeländischer Radrennfahrer
 Lyndon Byers (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Mardi Byers (* 197?), US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Mike Byers (1946–2010), kanadischer Eishockeyspieler
 Nina Byers (* 1930), US-amerikanische Physikerin
 Peter Byers (* 1944), neuseeländischer Hockeyspieler
 Sam Byers (* 1979), britischer Schriftsteller
 Stephen Byers (* 1953), britischer Politiker (Labour Party)
 Trai Byers (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Byers (Colorado)
 Byers (Kansas)
 Byers (Missouri)
 Byers (Pennsylvania)
 Byers (Texas)
 Byers Crossroads (Georgia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Byers Station Historic District, in Upper Uwchlan, Pennsylvania, ID-Nr. 02000062
 Byers-Evans House, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 70000158
 Byers-Lyons House, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 74001735
 Byers-Muma House, in East Donegal, Pennsylvania, ID-Nr. 02000070

Siehe auch:
 Byer